Ныгмет Нурмакович Нурмаков (25 апреля 1895 — 27 сентября 1937) — советский государственный деятель, председатель Совета Народных Комиссаров Киргизской (Казакской) АССР (1924—1929).

Биография 
Уроженец  Карагандинской области.(Каркаралинский уезд Семипалатинской области). По национальности — казах. Происходит из города Қаратау, рода Каракесек Көшім племени аргын.

Образование 
Окончил Каркаралинское 2-классное русско-казахское училище

В 1915 г. окончил Омскую учительскую семинарию (учитель по образованию) Во время учёбы в Омске вместе с С.Сейфуллиным, М.Жумабаевым, А.Досовым, М.Саматовым участвовал в создании нелегальной организации казахской молодежи «Бірлік».

В 1929—1931 гг. — учёба в Москве.

В 1931 г. — Окончил Коммунистический университет при ЦК ВКП(б).

Карьера 
Член РКП(б) с 1920 г.

 1915—1918 гг. — учитель школы в г. Каркаралинске. Создал организацию «Дала одағы», которая ведет агитационную работу против царского указа о привлечении казахов на тыловые работы,
 февраль-май 1918 г. — секретарь Каркаралинского уездного совета рабоче-крестьянских депутатов,
 1918 г., декабрь — содержался в белогвардейской тюрьме,
 1919—1920 гг. — секретарь Каркаралинского уездного военревкома,
 1920—1921 гг. — член Каркаралинского уревкома и уисполкома, член и заведующий отделом Семипалатинского губвоенревкома, заведующий отделом губкома член и секретарь Семипалатинского губисполкома,
 1921—1923 гг. — являлся председателем Революционного трибунала Киргизской (Казахской) АССР, нарком юстиции, прокурор, одновременно редактор газеты «Қазақ тілі» и журнала «Қызыл Қазақстан».
 1923 г. — председатель Казахского отделения Верховного Суда РСФСР,
 1923—1924 гг. — нарком юстиции, Генеральный прокурор КАССР,
 сентябрь-октябрь 1924 — заведующий отделом Киробкома ВКП(б),
 1924—1929 гг. — председатель Совета Народных Комиссаров Киргизской (Казахской) АССР и заведующий отделом агитации и пропаганды Казахского краевого комитета ВКП(б). Непосредственно участвовал в принятии решения о переносе столицы Казахской АССР из Оренбурга в Кызылорду, затем в Алматы. Был председателем комиссии по разработке проекта первой конституции Казахстана и комиссии по созданию казахского алфавита. Под его руководством в короткий срок был осуществлен перевод делопроизводства в судебно-следственных органах на казахский язык. На всех важных государственных документах тех лет есть подписи Н.Нурмакова.

Выступал против голощекинской идеи «малой октябрьской революции» в Казахстане.

 1929—1931 гг. — учёба в Москве в Коммунистическом университете при ЦК ВКП(б)
 1931—1937 гг. — работает в Москве, заместитель секретаря ВЦИК, заведующий отделом по делам национальностей Президиума ВЦИК.

Избирался членом ВЦИК, членом Казкрайкома ВКП(б), ЦИК КАССР.

3 июня 1937 г. арестован по обвинению в участии в контрреволюционной террористической организации. Репрессирован.

Расстрелян в сентябре 1937 г.

Боролся за придание казахскому языку статуса государственного. За это его обвинили в национал-фашизме.

Смертный приговор был вынесен на закрытом судебном заседании.

Приведен в исполнение 27 сентября 1937 г., похоронен в Москве на Донском кладбище.

Реабилитирован 11 августа 1956 г. определением Военной коллегии Верховного суда СССР

Труды 
Активный участник установления и укрепления Советской власти в Казахстане.

Автор сборника статей «Строительство Казахстана», посвященный общественно-политическим вопросам и трактата «Состояние и задачи работы среди национальных меньшинств РСФСР».

Память 
Его именем названа областная специализированная школа — интернат для одаренных детей имени Ныгмета Нурмакова г. Караганды.

Улицы в городах Кызылорда, Караганда, в Алма-Ате

Государственный деятель (Гласит мемориальная доска на музее К.Куанышбаева открытом 18 февраля 1990 года)

Семья 
Его жена Зуфнин провела в лагерях для заключенных 19 лет, умерла в Алматы в возрасте 90 с лишним лет.

Старшая дочь в те годы потерялась.

Сын Ноян вернулся с Великой Отечественной войны и в 1986 году скончался в Москве в чине полковника военной службы.

Ссылки 
статья о Нурмакове на сайт Верховного суда Республики Казахстан

Казахстан, Национальная энциклопедия, том 4

Книга «Исторические личности»

Примечания 

Премьер-министры Казахстана
Государственные деятели Казахстана
Председатели Верховного суда Казахстана
Репрессированные в СССР
Посмертно реабилитированные в СССР
Казнённые в 1937 году